Nankivell bezeichnet:

 (4243) Nankivell, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Nankivell Observatory, ein Observatorium in Wairarapa, Neuseeland

Nankivell ist der Familienname folgender Personen:

 Edward J. Nankivell (1848–1909), englischer Journalist und Philatelist
 Frank Arthur Nankivell (1869–1959), australischer Künstler und Comiczeichner